Castril – comune dell'Andalusia in Spagna
 Casa de Castril – edificio rinascimentale di Granada
 Castril – fiume della Spagna